Hilmes steht für:
 Hilmes, Ortsteil der Gemeinde Schenklengsfeld in Hessen

Hilmes ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Hilmes (* 1962), deutscher Architekt
 Oliver Hilmes (* 1971), deutscher Politologe und Biograf
 Ralf Hilmes (* 1965), deutscher Fußballschiedsrichter
 Rolf Hilmes (* 1948), deutscher Autor und Panzerexperte